Décosse ist der Familienname folgender Personen:

 Aimé Décosse (1903–1991), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Gravelbourg
 Lucie Décosse (* 1981), französische Judoka